Барышевская поселковая территориальная община () — территориальная община в Броварском районе Киевской области Украины. Административный центр — посёлок Барышевка. Община образована в 2020 году.

Площадь общины — 696,55 км², население — 27 727 человек (2020).

История 
Образована 12 июня 2020 года путём объединения Барышевского поселкового совета и Бзовского, Веселиновского, Волошинивского, Остролучского, Дерновского, Коржевского, Корнеевского, Лукашивского, Лукьяновского, Масковцкого, Морозовского, Паришкивского, Перемогского, Подольского, Рудницкой, Сезенковского, Селичевкого, Селищинского сельских советов Барышевского района Киевской области.

Населённые пункты 
В составе общины 1 пгт (Барышевка) и 27 сел:

 Бакумовка
 Бзов
 Борщёв
 Веселиновка
 Власовка
 Волошиновка
 Дерновка
 Коржи
 Корнеевка
 Лукаши
 Лукьяновка
 Малая Тарасовка
 Масковцы
 Морозовка
 Остролучье
 Парышков
 Пасечная
 Перемога
 Подолье
 Рудницкое
 Сезенков
 Селичевка
 Селище
 Устинкова Гребля
 Хлопков
 Швачиха
 Шёлковое

Образование 
На территории общины находится: одно опорное учебное заведение, два учреждения общего среднего образования I—III ступеней, 12 учебно-воспитательных комплексов, шесть учреждений дошкольного образования, одно учреждение дополнительного образования, одна детско-юношеская спортивная школа, один межшкольный учебно-производственный комбинат и один инклюзивно-ресурсный центр.

Примечания

Ссылки 
 Профиль общины на сайте decentralization.gov.ua 
 Профиль общины на сайте gromada.info 

Общины Броварского района